Kwieciński – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Kwieciński:
 Andrzej Kwieciński (ur. 1984) − polski kompozytor
 Cezary Kwieciński (ur. 1966) − polski aktor
 Czesław Kwieciński (ur. 1943) − polski zapaśnik, pięciokrotny olimpijczyk
 Grzegorz Kwieciński (ur. 1957) − polski artysta plastyk, reżyser teatralny
 Hubert Kwieciński (1948-2011) − polski lekarz neurolog, wykładowca akademicki
 Jerzy Kwieciński (ur. 1959) − polski inżynier i urzędnik państwowy
 Jerzy Kwieciński (ur. 1889) – oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Maciej Kwieciński – (ur. 1853) – polski lekarz, honorowy obywatel Oświęcimia
 Michał Kwieciński (ur. 1951) − polski scenarzysta, reżyser, producent filmowy
 Rafał Kwieciński (ur. 1975) − polski piłkarz 
 Tadeusz Kwieciński (1903-1960) − polski muzyk, dyrygent, kompozytor
 Wincenty Kwieciński (1882-?) − podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Wincenty Jerzy Kwieciński (1916–1984) − podpułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Włodzimierz Kwieciński (ur. 1955) − polski karateka
 Zbigniew Kwieciński (ur. 1941) − polski pedagog i socjolog wychowania
 Bogdan Kwieciński (ur. 1895) – pułkownik dyplomowany Polskich Sił Powietrznych, wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Lotniczej.